

Northwood, ville d'Iowa ;
 Northwood, ville du New Hampshire ;
 Northwood, ville située en Ohio ;
 Northwood, census-designated place de Pennsylvanie ;
 Northwood, ville du Dakota du Nord.

Northwood, village de l'île de Wight ;
 Northwood, station du métro de Londres ;
 Northwood Hills, station du métro de Londres ;
 Northwood, partie du borough londonien de Hillingdon dans le Grand Londres ;
 Northwood Headquarters, un quartier général britannique et l'état-major mer de l'OTAN, situé dans le Hertfordshire limitrophe de Northwood dans le Grand Londres.

Northwood  est une banlieue de la cité de Christchurch située dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande